Montagnac est un nom propre, venant de Montaniacum formé avec le suffixe d'origine gauloise -acum, qui peut désigner les toponymes suivant :
 Montagnac, ancienne commune française des Alpes-de-Haute-Provence, aujourd'hui intégrée à Montagnac-Montpezat ;
 Montagnac, commune française du Gard ;
 Montagnac, ancienne commune française du Gers, aujourd'hui intégrée à Catonvielle ;
 Montagnac, commune française de l'Hérault ;
 Montagnac, nom donné durant la colonisation française à Remchi (Algérie, Wilaya de Tlemcen) ;
 Montagnac-d'Auberoche, commune française de la Dordogne ;
 Montagnac-la-Crempse, commune française de la Dordogne ;
 Montagnac-Montpezat, commune française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Montagnac-sur-Auvignon, commune française de Lot-et-Garonne ;
 Montagnac-sur-Lède, commune française de Lot-et-Garonne.

Montagnac est aussi le nom de famille de : 

 Lucien de Montagnac (1803-1845), lieutenant-colonel de l'armée française, mort lors de la bataille de Sidi Brahim.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France